Izraz Who se lahko nanaša na:

 The Who, britanska rock skupina
 who, Unixov ukaz za prikaz uporabnikov v lokalnem omrežju
 Who, avstralska revija
 WHO, angleška kratica za Svetovno zdravstveno organizacijo (World Health Organization)
 Doctor Who, britanska TV-serija
 Who, rolkarski film podjetij Autobahn in Arcade.